San Bartolomé, qui signifie  en espagnol, se retrouve dans les articles suivants :

Patronymes 
Pierre-Jean de San Bartolomé, dit San Bartolomé (né en 1950), photographe français, metteur en scène, directeur artistique, écrivain et ancien attaché culturel à l'ambassade de France en Chine.

Toponymes

San Bartolomé, dans l'île de Lanzarote ;
 San Bartolomé de Tirajana, dans l'île de Grande Canarie ;
 San Bartolomé, quartier de la ville andalouse de Séville.
 San Bartolome, quartier de la ville biscaïenne de Busturia.

San Bartolomé de Jocotenango, municipalité du département d'El Quiché ;
 San Bartolomé de Mipas Altas municipalité du département de Sacatepéquez.

San Bartolomé de Ayautla, Hidalgo ;
 San Bartolomé de Loxicha, Hidalgo ;
 San Bartolomé Quialana, Oaxaca ;
 San Bartolomé Yucuañe, Oaxaca ;
 San Bartolomé Zoogocho, Oaxaca.